В 1990-е годы 92 сингла занимали вершину официального хит-парада Франции, публикуемого Национальным синдикатом звукозаписи (SNEP); пять из них дебютировали сразу на первом месте.

В 1992 году 4-летний Жорди стал самым молодым исполнителем, возглавлявшим французский чарт; он обошёл рекорд 13-летней Эльзы. Кроме того, песня Жорди «Dur dur d’être bébé!» установила рекорд пребывания на вершине (15 недель), который в следующем году повторил Фредди Меркьюри. Этот рекорд в течение десятилетия был преодолён дважды: сначала дуэтом Юссу Н’Дура и Нене Черри («7 Seconds», 1994), затем трио из мюзикла «Нотр-Дам де Пари» («Belle», 1998). Певец Лу Бега с хитом «Mambo No. 5 (A Little Bit Of…)» до конца 1999 года смог только достичь предыдущий рекорд (18 недель), однако ещё две недели на первом месте в 2000 году сделали его абсолютным лидером французского хит-парада; этот рекорд не побит до сих пор.

Чарт альбомов начал публиковаться с июня 1996 года, и за три с половиной года его возглавлял 41 альбом; более половины из них дебютировали на вершине. Дольше всего первое место удерживала пластинка Андреа Бочелли Romanza (24 недели).

Синглы

Альбомы 

 КН — общее количество недель на первом месте. Полужирным начертанием выделены дебюты на первом месте.
 Песни и альбомы приписаны к тому году, в который они впервые заняли вершину хит-парада.

Примечания

Источники 
 
 
 
 

Списки синглов № 1 во Франции
Списки альбомов № 1 во Франции